Marcin Lewandowski (atleet), een Pools hardloper
 Marcin Lewandowski (wielrenner), een Pools voormalig wielrenner